Parábola —  lugar geométrico dos pontos em um plano cujas distâncias a um ponto fixo e a uma reta fixa são iguais 
 Parabola —  canção da banda de metal progressivo Tool 
 Parábola (figura de estilo) —  narrativa alegórica
 Parabola GNU/Linux-libre —  uma distribuição de GNU/Linux 100% livre baseada na distro Arch
 Parábolas de Jesus —  narrativas alegóricas de Jesus

Desambiguação